Гароннский канал — канал на юго-западе Франции.

Канал соединяет реку Гаронну в Кастен-ан-Дорт и Южный канал на территории Тулузы. Он позволяет достигнуть Бискайского залива из Средиземного моря, не огибая Пиренейский полуостров.

На канале построено 53 шлюза, перепад высот — 128 метра. Длина — 193 км.

Примечания 

Каналы Франции
Каналы, построенные в XIX веке
Здания и сооружения, построенные в 1856 году во Франции
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1856 году
Транспортные здания и сооружения Новой Аквитании
Транспортные здания и сооружения Окситании
Водные объекты Новой Аквитании
Водные объекты Окситании
Бискайский залив
Гаронна